«Автозаводска́я» () — станция Автозаводской линии Минского метрополитена, расположенная между станциями «Партизанская» и «Могилёвская». Открыта 7 ноября 1997 года вместе с «Партизанской» в составе третьего участка Автозаводской линии.

Конструкция 
Колонная станция мелкого заложения, двухпролётная, с рядом круглых колонн.

Станция решена в нетрадиционной для метростроения объемно-пространственной схеме: сводчатая, два этажа, расположенные под перронным залом и один над ним, предназначены для инженерно-технических служб.

В основе архитектурного решения станции — перетекание пространств перронного зала и вестибюлей. Центральный вход в вестибюль уже с подуличного перехода раскрывает интерьер станции, в котором активную нагрузку несут художественные композиции, расположенные на торцах пониженной части перронного зала и выполненные в технике энкаустика. Алюминиевый потолок объединяет вестибюль и двухсветное пространство перрона. В центре перронного зала предусмотрены скамьи для сидения и рекламные элементы. В отделке станции применены греческий мрамор, гранит, алюминий.

Вестибюли 
Выходы из двух вестибюлей станции ведут к Партизанскому проспекту, улицам Центральная и Кабушкина, Дому культуры МАЗа.

Галерея

Примечания 

Станции Минского метрополитена
Автозаводская линия метро (Минск)
Станции метрополитена, построенные в 1997 году